

Személyek
 August Neidhardt von Gneisenau porosz tábornagy

Hadihajók 
 SMS Gneisenau első világháborús páncélos cirkáló
 Gneisenau második világháborús csatacirkáló